35-й Кубок Америки был сыгран по формуле предыдущего чемпионата розыгрыша. 10 команд, разбитые на 2 группы по 5 команд, в однокруговом турнире определяли 4-х финалистов, которые в однокруговом турнире определяли чемпиона и призёров. По ротационному алфавитному принципу хозяйкой чемпионата стала Чили. Это был последний турнир, в котором участвовали только сборные команды стран КОНМЕБОЛ, начиная со следующего розыгрыша КОНМЕБОЛ стала приглашать ещё две сборные, чтобы довести число участников до 12.

Стадионы

Составы команд

Первый этап

Группа A

Группа B

Финальный этап

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
  Габриэль Батистута

5 мячей
  Иван Саморано

3 мяча
  Бранко
  Уго Рубио
  Антони де Авила
  Луис Монсон
  Петер Мендес

Ссылки 
 Кубок Америки 1991 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
1991 год в футболе
Июль 1991 года
Чемпионаты Южной Америки в Чили
Спорт в Чили в 1991 году
Международные соревнования по футболу в Чили